Brossolette peut désigner :
 Pierre Brossolette, résistant français ;
 Gilberte Brossolette, résistante française et épouse du précédent ;
 Claude Pierre-Brossolette, inspecteur des finances et enfant des deux précédents ;
 Sylvie Pierre-Brossolette, journaliste, fille du précédent.

Voir aussi